AEG är namnet på: 

 AEG – en tidigare tysk elektroteknik- och elektronikkoncern
 AEG – en av världens största arrangörer av sport- och nöjesevenemang, se Anschutz Entertainment Group
 AEG – en norsk hästshow, se Arctic Equestrian Games